Метод -ближайших соседей (, k-NN) — метрический алгоритм для автоматической классификации объектов или регрессии.

В случае использования метода для классификации объект присваивается тому классу, который является наиболее распространённым среди  соседей данного элемента, классы которых уже известны. В случае использования метода для регрессии, объекту присваивается среднее значение по  ближайшим к нему объектам, значения которых уже известны.

Алгоритм может быть применим к выборкам с большим количеством атрибутов (многомерным). Для этого перед применением нужно определить функцию расстояния; классический вариант такой функции — евклидова метрика.

Нормализация 
Разные атрибуты могут иметь разный диапазон представленных значений в выборке (например атрибут А представлен в диапазоне от 0.1 до 0.5, а атрибут Б представлен в диапазоне от 1000 до 5000), то значения дистанции могут сильно зависеть от атрибутов с бо́льшими диапазонами. Поэтому данные обычно подлежат нормализации. При кластерном анализе есть два основных способа нормализации данных: минимакс-нормализация и Z-нормализация.

Минимакс-нормализация осуществляется следующим образом:
 ,

в этом случае все значения будут лежать в диапазоне от 0 до 1; дискретные бинарные значения определяются как 0 и 1.

Z-нормализация:
 

где  — среднеквадратичное отклонение; в этом случае большинство значений попадёт в диапазон .

Выделение значимых атрибутов 
Некоторые значимые атрибуты могут быть важнее остальных, поэтому для каждого атрибута может быть задан в соответствие определённый вес (например вычисленный с помощью тестовой выборки и оптимизации ошибки отклонения). Таким образом, каждому атрибуту  будет задан в соответствие вес , так что значение атрибута будет попадать в диапазон  (для нормализованных значений по минимакс-методу). Например, если атрибуту присвоен вес 2,7, то его нормализованно-взвешенное значение будет лежать в диапазоне

Взвешенный способ 

При взвешенном способе во внимание принимается не только количество попавших в область определённых классов, но и их удалённость от нового значения.

Для каждого класса  определяется оценка близости:

 , 

где  — расстояние от нового значения  до объекта .

У какого класса выше значение близости, тот класс и присваивается новому объекту.

С помощью метода можно вычислять значение одного из атрибутов классифицируемого объекта на основании дистанций от попавших в область объектов и соответствующих значений этого же атрибута у объектов:

 ,

где  — -ый объект, попавший в область,  — значение атрибута  у заданного объекта ,  — новый объект,  — -ый атрибут нового объекта.

Ссылки 

 kNN и Потенциальная энергия (апплет), Е. М. Миркес и университет Лейстера. Апплет позволяет сравнивать два метода классификации.
 Daniel T. Larose, Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining (https://web.archive.org/web/20140531051709/http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471666572.html)

Алгоритмы классификации